Această listă conține satele, comunele și orașele din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova.